Михаил Иванович Аствацатуров (13 января 1878, Дербент, Дагестанская область — 29 марта 1936, Ленинград) — советский медик, нейрохирург и нейротравматолог.

Биография

Детство 
Родился в Дербенте в армянской семье.

Учёба 
Среднее образование получил в 1-ой Тифлисской классической гимназии. В Санкт-Петербурге окончил факультет естественных наук Петербургского университета в 1900 году, после чего — Военно-медицинскую академию в 1904 году со званием «лекарь с отличием». В 1908 году защитил докторскую диссертацию на тему «Клинические и экспериментально-психологические исследования речевой функции». Подготовка по неврологии Михаила Ивановича протекает в клинике выдающегося русского ученого, академика В. М. Бехтерева.

Работа 
Студентом работал в физиологической лаборатории H. Е. Введенского; за выполненную здесь работу «О продолжительности переживания нерва» был награжден золотой медалью.

Загранкомандировка 
После защиты докторской диссертации выехал в трехгодичную командировку за границу, во время которой учился и работал в Австрии, Англии, Германии, Франции и др. Среди ученых Запада, с которыми Михаил Иванович встречался, он особенно высоко ценил и выделял Бабинского и Эдингера. Во время трехлетней командировки за границу Михаил Иванович работал у Людвига Эдингера (Франкфурт-на-Майне), Жозефа Бабинского (Париж), Германа Оппенгейма (Берлин), Вильгельма Эрба (Гейдельберг) и др.

Деятельность 
Важным направлением научной деятельности М. И. Аствацатурова было изучение двигательных и рефлекторных расстройств в свете эволюционного учения. В ряде его работ отражены положения, которые в последующем явились основой теории о кортиковисцеральной патологии. В 1917 году был избран заведующим кафедрой нервных болезней Военно-медицинской академии, которую возглавлял в течение 20 лет (1917—1936 гг.) до последних дней жизни.

Научные труды 
Автор книг «Психотерапия и психоанализ» (1923), «Учебник нервных болезней» (1925), «Руководство по военной невропатологии» (1935, ред. и соавтор) и около 100 других научных работ.

Награды и звания 
 Доктор медицинских наук (1908)
 Профессор (1912)
 Заслуженный деятель науки РСФСР

Смерть 
Неожиданная смерть настигла М. И. Аствацатурова в 58-летнем возрасте. Похоронен на Казачьем кладбище на территории Александро-Невской Лавры (бывшая Коммунистическая площадка) в Петербурге.

Память 
Именем М. И. Аствацатурова названы кафедра и клиника нервных болезней Военно-медицинской академии.

Разное 
В романе Ивана Ефремова «Лезвие бритвы» упоминается Михаил Иванович.

Литература

Библиография 
 Раздольский И. Я. Михаил Иванович Аствацатуров и его роль в развитии невропатологии // Вопр. общей и клин, невропатол. / под ред. С. Н. Давиденкова. — Т. 2. — Л. 1949. — С. 362.
 Шендерович Л. М. Очерки развития отечественной невропатологии. — Красноярск, 1962. — С. 233.

Сочинения 
 Клинические и экспериментально-психологические исследования речевой функции: дис. — СПб., 1908.
 Симптоматология поражения пирамидного пучка с точки зрения физиологии условных рефлексов // Психиатр. газ. — 1918. — № 2. — С. 25.
 Психотерапия и психоанализ. — Пг., 1923.
 Нервные болезни // Ошибки в терапии и диагностике / под ред. С. А. Бруштейна. — М.—Л., 1930. — С. 444.
 О реперкуссии и ее значении для объяснения некоторых клинических явлений // Сов. врач. — 1932. — № 23—24. — С. 1287.
 Обзор современного положения проблемы боли // Совр. психоневрол. — 1935. — № 6. — С. 141.
 О психосоматическом взаимоотношении при заболеваниях внутренних органов // Клин, мед. — 1934. — Т. 12. — № 9. — С. 1261.
 Учебник нервных болезней. — М.—Л., 1939

Ссылки 
 Аствацатуров Михаил Иванович
 Биография на сайте города Дербент

Примечания 

Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Выпускники Императорской медико-хирургической академии
Преподаватели Военно-медицинской академии
Хирурги СССР
Нейрохирурги СССР
Похороненные на Казачьем кладбище Александро-Невской лавры